

Соч — річка у Республіці Комі, ліва притока Когеля
 Соч — річка у Пермському краї, ліва притока Луп'ї

Соч — село, комуна Пинчешть, повіт Бакеу
 Соч — село, комуна Мірословешть, повіт Ясси
 Соч — село, комуна Борка, повіт Нямц
 Соч — село, комуна Штефан-чел-Маре, повіт Нямц
 Соч — село, комуна Гергешть, повіт Васлуй

Див. також 
 Верхня Соч
 Мала Соч
 Нижня Соч
 Соч'єль
 Сочвож